

Algemeen 
 Azië - werelddeel; in het Engels Asia
 .asia - Aziatisch topleveldomein op internet
 Nedlloyd Asia (schip, 1991) - containerschip

Oudheid 
 Asia (mythologie) - Griekse god
 Asia (Romeinse provincie) - Romeinse provincie

Techniek, industrie en wetenschap 
 Asia (autofabriek) - Kazachse autofabriek
 Asia Brewery - Filipijnse brouwerij
 Asia (voertuigmerk) - Zuid-Koreaans voertuigenmerk
 TI Asia (schip, 2002) - voormalige olietanker, nu drijvend opslagplatform 
 (67) Asia - planetoïde

Kunst, cultuur en media 
 Asia (Britse band) - Britse band
 Asia (album) - debuutalbum van bovenstaande band
 Asia (Amerikaanse band) - Amerikaanse band
 Asia (film) - Israëlische film uit 2020
 Asia Television Limited - Hongkongse televisiemaatschappij
 Asia Network Television - Irakees satelliettelevisiekanaal

Personen 
 Asia Argento  - Italiaanse actrice
 Asia Bibi - ter dood veroordeelde Pakistaanse christen, zie Zaak-Asia Bibi
 Asia Carrera (Jessica Andrea Steinhauser) - Amerikaanse pornoactrice
 Asia Nitollano - Amerikaanse zangeres, danseres en model
 Daniel Asia - Amerikaanse componist